Juan Garrido puede referirse a:

 Juan Garrido, conquistador nacido en África del Imperio español.
 Juan Garrido Canales, futbolista español.
 Juan Garrido Herráez, político español.